Desa Kiarasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kiarasari (administrativ by i Indonesien, lat -6,43, long 107,88), Jawa Barat, 
 Desa Kiarasari (administrativ by i Indonesien, lat -6,68, long 106,49), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar